Церква Різдва Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Теребовлянського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Іванівка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Муровану церкву було збудовано та освячено у 1892 році замість старішої дерев'яної церкви, що існувала вже в [1832] році. Жертводавцями у свій час виступили: М. Олійник, родина Біликів, Ф. Вівчар, М. Теліжко, О. Юзьків, І. Жовнич та інші парафіяни с. Іванівка.

Дерев'яний парафіяльний будинок збудований у 1853 році. Метричні книги велися з 1760 року.

Кількість вірян: 1832 — 620, 1844 — 718, 1854 — 889, 1864 — 944.

У 1946 році державна влада церкву закрила, її функціонери знищили іконостас і все, що було в храмі, стіни забілили вапном, а сам храм перетворили в музей.

У 1988 році церкву відкрили в приналежності до РПЦ. Розпочалися богослужіння. З часом парафіяни все в храмі відновили. Тоді настінні розписи виконав художник Іван Галашин. Іконостас спроектували і встановили у 1994 р. митці зі Львова під керівництвом Михайла Спільника.

Навесні 1990 року парафія і храм перейшли в лоно УГКЦ.

Храм у 1992 році освятив єпископ Павло Василик на 100-літній ювілей церкви.

Священник о. Іван Шулик парафію першою в районі повернув в лоно УГКЦ. У тому ж році нагороджений золотим хрестом з прекрасами.

Парафію візитували: у 1992 році — єпископ Павло Василик, у 1994, 1996, 2002, 2004 роках — єпископ Михайло Сабрига, у 2008 році — єпископ Василій Семенюк відправив архиєрейську Літургію на закритті місій, які провели отці Василіяни зі Львова.

Діють припарафіяльні: братство «Апостольство молитви», Марійська і Вівтарна дружини.

На парафії є три фігури Матері Божої та хрести як свідчення боротьби з пияцтвом та на честь першої річниці незалежності України.

Парафія має у власности парафіяльний будинок і 5 га землі.

Парохи 
 о. Інєвич (1820),
 о. Михайло Довголуцький ([1832—1836])
 о. Іван Хомицький ([1838]—1839)
 о. Іван Крусельницький (1839—1841, адміністратор)
 о. Іван Сироїчковський (1841—1842)
 о. Теодор Кагаринський (1842—1877+)
 о. Іван Любович (1877—1880, адміністратор)
 о. Андрій Іневич (1880—1902+)
 о. Іван Любович (1873—1874, сотрудник)
 о. Пісціровський,
 о. Іван Шулик (1988—1990, з 1990).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Іванівка
Іванівка
Культові споруди, побудовані 1892
засновані в Україні 1892